Hildesheim steht für:

 Hildesheim, Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Bistum Hildesheim
 Hochstift Hildesheim, weltlicher Besitz des Bistums Hildesheim
 Hildesheim, deutscher Name von Mierczany, Ort in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Bischöfe von Hildesheim
 Adelog von Hildesheim († 1190)
 Bernward von Hildesheim (um 960–1022), Heiliger
 Berno von Hildesheim († 1194)

Hildesheim ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hildesheim (1551–1613), deutscher Mediziner, Historiker und Dichter
 Michel Hildesheim (1908–1981), deutsch-dänischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hildesheimer
 Hillesheim